Синопский кодекс (; условное обозначение: O или 023) — унциальный манускрипт VI века на греческом языке, содержащий фрагменты текста Евангелия от Матфея (в основном главы 13 — 24), на 44-х пергаментных листах (30 x 25 см). Название рукописи происходит от города, в котором рукопись была найдена.

Особенности рукописи 
Синопский кодекс написан серебряными чернилами на пурпурном пергаменте. Сокращения для слов «Бог» и «Иисус» (nomina sacra) выделены золотыми буквами. Текст на листе расположен в одной колонке, 15 строк в колонке.

Синопский кодекс, вместе с Россанским кодексом (Σ), Бератским кодексом (Φ) и Петербургским Пурпурным кодексом (N), принадлежит к группе пурпурных унциальных рукописей Нового Завета.

Греческий текст рукописи отражает византийский тип текста, отнесен к V категории Аланда.

История 
Рукопись была куплена французским офицером капитаном Ж. де ла Тайлем, возвращавшимся из поездки по Кавказу, у пожилой жительницы греческого квартала Синопа в декабре 1899 года. Приехав в Орлеан, де ла Тайль продал рукопись книжному торговцу, у которого её приобрёл французский филолог и историк, сотрудник Национальной библиотеки А. Омон. Омон частично опубликовал рукопись в «Journal des savants» в 1900 году и в более полном варианте в «Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale…» в 1901 году.

В настоящее время 43 (то есть все, кроме одного) листа хранятся в Париже в Национальной библиотеке Франции, MS. Gr. 1286.

См. также 
 Список унциальных рукописей Нового Завета
 Петербургский Пурпурный кодекс
 Россанский кодекс
 Бератский кодекс

Примечания

Литература 
 Bruce M. Metzger, The Text Of The New Testament: Its Transmission, Corruption and Restoration, 1968 etc, Oxford University Press, pp. 54-55.

Ссылки 

 Bibliothèque Nationale page
 image from Bibliothèque Nationale L’aventure des écritures website

Унциальные рукописи Нового Завета
Рукописи VI века
Иллюминированные рукописи по алфавиту
Иллюминированные рукописи VI века
Иллюминированные рукописи Византии